Kazanka (miejscowość) – miejscowość na Ukrainie 
 Kazanka (rzeka) – rzeka w Rosji, dopływ Wołgi
 Kazanka – wieś w Rosji, w sielsowiecie łomigorskim rejonu wołowskiego w obwodzie lipieckim